est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcène
 hexa-1,3,5-triène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (E)hexa-1,3,5-triène, numéro CAS 
 (Z)hexa-1,3,5-triène, numéro CAS 
 Cycloalcène
 cyclohexa-1,2-diène, numéro CAS 
 cyclohexa-1,3-diène, numéro CAS 
 cyclohexa-1,4-diène, numéro CAS 
 Méthylcyclopentadiène
 1-méthylcyclopenta-1,3-diène, numéro CAS 
 2-méthylcyclopenta-1,3-diène, numéro CAS 
 5-méthylcyclopenta-1,3-diène, numéro CAS 
 Bicycloalcène
 bicyclo[2.1.1]hex-1-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.1]hex-4-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.2.0]hex-2-ène ou (1R,4S)-bicyclo[2.2.0]hex-2-ène, numéro CAS 
 bicyclo[2.2.0]hex-4(1)-ène, numéro CAS 
 Paddlane
 tricyclo[1.1.1.11,3]hexane ou [1.1.1.1]paddlane, numéro CAS